NGC 5291-1
NGC 5291-2